Ла Панга има више значења:

 Ла Панга (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Панга (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику